Four on the floor puede hacer referencia a:
 El patrón rítmico Four-on-the-floor, típico de la música electrónica.
 La serie canadiense Four on the floor , una comedia de TV de 1986.